Иоганнес Минквиц (; 10 декабря 1843, Лейпциг — 11 апреля 1901, Бибрих) — немецкий шахматист и литератор. Редактор шахматного журнала «Deutsche Schachzeitung» (1865—1876, 1879—1886).

Автор ряда шахматных задач. Успешно выступал в турнирах германских шахматных организаций и крупных международных турнирах.

Спортивные результаты

Книги 
 Der Entscheidungskampf zwischen W. Steinitz und J. H. Zuckertort um die Meisterschaft der Welt, Leipzig, 1886;
 Das ABC des Schachspiels, 4 Auflage, Leipzig, 1925; в русском переводе: Азбука шахматиста, Л., 1926.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Личная карточка Иоганнеса Минквица на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Германии
Шахматные композиторы по алфавиту